polip – guzowaty twór wyrastający z błon śluzowych
 polip – forma morfologiczna parzydełkowców